Никола́й Никола́ев:
 Николаев, Николай Александрович (1910—1949) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Николаев, Николай Анатольевич (род. 1967) — российский ученый-терапевт.
 Николаев, Николай Андреевич (1912—1968) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Николаев, Николай Владленович (род. 1954) — российский журналист, телеведущий и продюсер, рок-музыкант.
 Николаев, Николай Дмитриевич (1923 — ?) — советский учёный в области зенитного вооружения и ПВО.
 Николаев, Николай Зиновьевич (1913—1992) — советский педагог профессионально-технического образования, Герой Социалистического Труда (1971).
 
 Николаев, Николай Ильич (1865—1918) — русский писатель, поэт, журналист, театровед.
 
 
 
 Николаев, Николай Семёнович (1908—1969) — советский шахтёр, Герой Социалистического Труда (1948).
 Николаев, Николай Фёдорович (1922—2002) — советский партийный и государственный деятель.
  (1887—1961) — болгарский политик.